Olney kan syfta på:

 Olney, en stad i Milton Keynes, Buckinghamshire, England, Storbritannien
 Olney, Illinois
 Olney, Maryland
 Olney, Montana
 Olney, Texas
 Richard Olney (1837–1917), en amerikansk demokratisk politiker